Dvouhra juniorů US Open 2017 probíhala v první polovině září 2017. Do singlové soutěže newyorského tenisového grandslamu nastoupilo šedesát čtyři hráčů. Obhájcem titulu byl kanadský tenista Félix Auger-Aliassime, který se rozhodl do soutěže nenastoupit.

Vítězem juniorské dvouhry se stal druhý nasazený Wu I-ping po finálové výhře nad 18letou argentinskou turnajovou jedničkou Axelem Gellerem po dvousetovém průběhu 6–4 a 6–4. Sedmnáctiletý šampion proměnil po 80 minutách sedmý mečbol a stal se historicky prvním čínským vítězem newyorské juniorky. Získal svůj premiérový grandslam kariéry a do juniorského kombinovaného žebříčku si připsal 375 bodů. Jediným asijským vítězem před ním byl Ind Leander Paes z roku 1991. Spolu s Tchajwancem Sü Jü-siem vyhrál Wu i juniorskou čtyřhru US Open 2017 a vybojoval tak „double“. Geller plánující nastoupit na Stanfordovu univerzitu odešel jako poražený finalista již z Wimbledonu 2017.

Nasazení hráčů

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

1. sekce

2. sekce

Dolní polovina

3. sekce

4. sekce

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

US Open 2017
Juniorský tenis v roce 2017